Félix García peut désigner :

 Félix Garcia (1909-1972), homme politique français ;
 Félix García (1983-), footballeur colombien ;
 Félix García Asensio (1915-), footballeur espagnol ;
 Félix García Casas (1968-), coureur cycliste espagnol.